Серии аниме Блич можно условно разделить по сюжетным аркам. Все они созданы компаниями TV Tokyo, Dentsu и Studio Pierrot под руководством режиссёра Нориюки Абэ по манге Блич автора Тайто Кубо.

13 сезон носит название «Восстание Дзанпакто».
Серии начали выходить с 28 июля 2009 года по 6 апреля 2010 года на TV Tokyo. Эпизоды этого сезона используют пять музыкальных тем для озвучивания вступительной и заключительной заставок. Вступительные заставки — «Shoujo S» в исполнении Scandal и «Anima Rossa» в исполнении Porno Graffitti, заключительные заставки — «Mad Surfer» в исполнений Асай Кэнъити, «Sakurabito» в исполнении SunSet Swish и «On a Journey to You» в исполнении RSP. Состоит из 36 серий.

14 сезон носит название «Арранкары: Разрушение».
Серии начали выходить с 13 апреля 2010 года по 5 апреля 2011 года на TV Tokyo. Эпизоды этого сезона используют шести музыкальных тем для озвучивания вступительной и заключительной заставок. Вступительные заставки — «chAngE» в исполнении Мива и «Ranbu no Melody» в исполнении SID, заключительные заставки — «Stay Beautiful» в исполнении Diggy-MO`, «Echoes» в исполнении Universe, «Last Moment» в исполнении Spyair и «Song for...» в исполнении Rookiez is Punk`d. Состоит из 51 серии.

15 сезон носит название «Вторжение в Готэй 13».
Серии начали выходить с 12 апреля по 4 октября 2011 года на TV Tokyo. Эпизоды этого сезона используют три музыкальные темы для озвучивания вступительной и заключительной заставок. Вступительная заставка — «Blue» в исполнении Vivid, заключительные заставки — «Aoi Tori» в исполнении Фумика и «Haruka Kanata» в исполнении Unlimits. Состоит из 26 серий.

16 сезон называется «Потерянное удостоверение синигами».

Серии начали выходить с 11 октября 2011 года по 27 марта 2012 года на TV Tokyo. Эпизоды этого сезона используют три музыкальные темы для озвучивания вступительной и заключительной заставок. Вступительная заставка — «Harukaze» в исполнении Scandal, заключительная заставка — «Re: pray» в исполнении Aimer и «Mask» в исполнении Aqua Timez. Состоит из 24 серий.

Список серий

Сезон 13: Восстание Дзанпакто (2009—2010)

Сезон 14: Арранкары: Разрушение (2010—2011)

Сезон 15: Вторжение в Готэй 13 (2011)

Сезон 16: Потерянное удостоверение синигами (2011—2012)

См. также 
 13 сезон Bleach в англоязычной Википедии 
 14 сезон Bleach в англоязычной Википедии 
 15 сезон Bleach в англоязычной Википедии 
 16 сезон Bleach в англоязычной Википедии

Примечания 

B